Пурыгин — фамилия; имеет женскую форму Пурыгина.
 Пурыгин, Валентин Захарович (1926—2002) — заслуженный художник РСФСР.
 Пурыгин, Леонид Анатольевич (1951—1995) — русский художник, представитель ар-брют.
 См. также 
 Пурыгино — название населённых пунктов.